Добропільська сільська рада — Донецька область, Добропільський район
 Добропільська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Добропільська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район
 Добропільська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район